Comté de Dallas () peut faire référence à 5 comtés américains :

Comté de Dallas, situé dans l'État de l'Alabama,
Comté de Dallas, situé dans l'État de l'Arkansas,
Comté de Dallas, situé dans l'État de l'Iowa,
Comté de Dallas, situé dans l'État du Missouri,
Comté de Dallas, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi